peso, nyolc ország jelenlegi fizetőeszköze, történelmi spanyol pénzegység

Forgalomban lévő pesók
 argentin peso (peso argentino), Argentína fizetőeszköze
 chilei peso, Chile fizetőeszköze
 dominikai peso, a Dominikai Köztársaság fizetőeszköze
 Fülöp-szigeteki peso, a Fülöp-szigetek fizetőeszköze
 kolumbiai peso, Kolumbia fizetőeszköze
 kubai konvertibilis peso, Kuba egyik fizetőeszköze
 kubai peso, Kuba másik fizetőeszköze
 mexikói peso (peso mexicano), Mexikó fizetőeszköze
 uruguayi peso, Uruguay fizetőszköze
 
Már nem használt pesók
 Bissau-guineai peso, Bissau-Guinea fizetőeszköze (1975–1997)
 bolíviai peso, Bolívia fizetőeszköze (1963–1987)
 Costa Rica-i peso, Cosa Rica fizetőeszköze (1850–1896)
 ecuadori peso, Ecuador fizetőeszköze (1871–1884)
 El Salvador-i peso, El Salvador fizetőeszköze (1889–1919)
 guatemalai peso, Guatemala fizetőeszköze (1859–1925)
 hondurasi peso, Honduras fizetőeszköze (1871–1931)
 nicaraguai peso, Nicaragua fizetőeszköze (1878–1912)
 paraguayi peso, Paraguay fizetőeszköze (1856–1944)
 venezuelai peso, Venezuela fizetőeszköze (1843–1874)